Камчия може да се отнася до:
 Камчия, река в България
 Камчия, старо име (17.09.1974 – 21 януари 1975) на град Долни чифлик, област Варна
 Камчия, село в Област Бургас
 Камчия, курорт в Област Варна
 „Камчия“, язовир на река Луда Камчия, област Бургас
 „Камчия“, биосферен резерват
 Камчия, бял винен сорт грозде
 „Камчия“, марка български салам

Вижте също 
 Голяма Камчия
 Луда Камчия
 Камчийска планина
 Камчийски кон